Penetagromyza är ett släkte av tvåvingar. Penetagromyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Minerarflugor
Penetagromyza